Думычи () — село в Добросинско-Магеровской сельской общине Львовского района Львовской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 175 человек. Занимает площадь 6,17 км². Почтовый индекс — 80327. Телефонный код — 3252.

Ссылки 
 Думычи на сайте Верховной рады Украины